Gaioni ist der Familienname folgender Personen:
 Cristina Gaioni (* 1940), italienische Schauspielerin
 Giacomo Gaioni (1905–1988), italienischer Radrennfahrer
 Rina Gaioni (1893–1984), italienische Theaterschauspielerin